Een raadhuistoren is een toren die onderdeel is van een (voormalig) raadhuis. 

 Raadhuistoren (Harlingen)
 Raadhuistoren (Hilversum)
 Raadhuistoren (Krakau)
 Raadhuistoren (Usquert)